Culcula panterinaria är en fjärilsart som beskrevs av Bremer och William Grey 1855. Culcula panterinaria ingår i släktet Culcula och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Mätare
panterinaria